GPI може означати:

Економіка 
 Gender Parity Index — соціально-економічний індекс для вимірювання рівня доступності до отримання освіти чоловіків та жінок
 Індикатор справжнього прогресу (Genuine progress indicator) — інтегральний показник економічного прогресу
 SWIFT gpi (Global Payments Innovation) — інноваційна технологія SWIFT в галузі міжнародних розрахунків

Освіта 
 Інститут Джорджа Падмора (George Padmore Institute, GPI) — британський архів, бібліотека, навчальний ресурс та дослідницький центр
 Greenfield Park Primary International School — навчальний заклад в провінції Квебек, Канада

Урядові заклади і політика 
 Global Partnership Initiative — установа у складі Державного департаменту США
 Світовий показник спокою (Global Peace Index) — індекс для вимірювання рівня спокою у країнах і регіонах

Медицина 
 Generic Product Identifier — система класифікації лікарських засобів
 Прогресивний параліч (General paresis of the insane) — важке ураження центральної нервової системи
 Глюкозофосфатізомераза (англ. Glucose-6-phosphate isomerase) — білок, який кодується геном GPI, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми
 GPI — позначення глікозілфосфатіділінозітолу — гліколіпіду

Наука і технології 
 Gemini Planet Imager — науковий інструмент, який представляє собою висококонтрастну камеру, створену для південного центру Обсерваторії Джеміні, розташованого в Ла-Серені, Чилі.
 Gibson Plumage Index — система ідентифікцаії альбатросів
 Global Address Space Programming Interface — Linux API

Транспорт 
 Міжнародний аеропорт «Glacier Park» (Код аеропорту FAA LID: GPI) — аеропорт в США, штат Монтана
 Аеропорт «Гуапі» (Код аеропорту ІАТА: GPI) — аеропорт в Колумбії

Інше 
 Glass Packaging Institute (GPI) — північноамериканська торгова асоціація промисловості скляної тари зі штаб-квартирою в Арлінгтоні, штат Вірджинія
 Global Poker Index (GPI) — рейтингова таблиця гравців у покер, що оцінює понад 450 000 гравців у діючих турнірах по всьому світу, яка оновлюється щотижня
 Global Press Institute (GPI) — Глобальний інститут преси (раніше — Інститут преси для жінок з країн, що розвиваються), некомерційна організація, що базується у Вашингтоні і працює у 27 країнах.
 Godfrey Phillips India (GPI) — індійська тютюнова компанія
 Gurley Precision Instruments (GPI) — американський виробник вимірювальних приладів, заснований 1845 року, зі штаб-квартирою в місті Трой, штат Нью-Йорк

Див. також 
 GPIO — інтерфейс для зв'язку між компонентами комп'ютерної системи, наприклад, мікропроцесором і різними периферійними пристроями